Alois Schwarz peut désigner :
 Alois Schwarz, un chimiste ;
 Alois Schwarz, un évêque ;
 Alois Schwarz, un skieur de fond.